Stati Uniti d'America
 Sharpsburg – città della Contea di Nash, Carolina del Nord
 Sharpsburg – città della Contea di Coweta, Georgia
 Sharpsburg – città della Contea di Taylor, Iowa
 Sharpsburg – città della Contea di Bath, Kentucky
 Sharpsburg – città della Contea di Washington, Maryland
 Sharpsburg – borough della Contea di Allegheny, Pennsylvania